Елена Геннадьевна Прокофьева (, Москва) — российская спортсменка (синхронное плавание), олимпийская чемпионка 2016 года в группе, 6-кратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России.

Спортивная карьера 
На домашней Универсиаде 2013 в Казани стала чемпионкой в группе и в комбинации.

На чемпионатах мира 2013 и 2015 годов выиграла 6 золотых медалей в составе группы и в комбинации.

На Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро стала олимпийской чемпионкой в группе.

Награды 
 Заслуженный мастер спорта России (31 декабря 2013 года).
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (19 июля 2013 года) — за высокие спортивные достижения на XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в городе Казани.
 Орден Дружбы (25 августа 2016 года) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеутремленность.

Примечания 

Синхронисты России
Чемпионы мира по синхронному плаванию
Чемпионы Европы по синхронному плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Синхронисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Олимпийские чемпионки по синхронному плаванию
Олимпийские чемпионы от России